

Persone 
Clizia Fornasier – attrice italiana
Luigino Fornasier – ex sciatore d'erba italiano
Michele Fornasier – calciatore italiano

Altro 
13248 Fornasier – asteroide della fascia principale